In utero est une expression latine qui signifie littéralement « dans l'utérus ». 
 L'expression in utero désigne, en biologie, les phénomènes se déroulant dans l'utérus et affectant possiblement l'embryon ou le fœtus.
 In Utero est un album du groupe de musique Nirvana.
 In Utero est un studio de création de jeux vidéo.